Adela van Engeland - de heilig verklaarde Adela, de jongste dochter van Willem de Veroveraar, ook wel Adela van Normandië genoemd.
 Adèle van Normandië - de dochter van Rollo (Robert I van Normandië) en Poppa van Bayeux, in het Nederlands ook Adela genoemd.
 Adela van Pfalzel - de heilig verklaarde Adela van Pfalzel, dochter van koning Dagobert II.
 Adela van Hamaland - de dochter van graaf Wichman van Hamaland en Lutgardis van Vlaanderen.
 Adela van Mesen - dochter van de Franse koning Robert II en van Constance van Arles.
 Adèle van Champagne - Franse koningin.
 Adela (geslacht) - geslacht van de langsprietmotten (Adelidae).
 Adela reaumurella (Smaragdlangsprietmot) - een dagactieve nachtvlinder.